Bundesliga 2015-2016 a fost cel de-al 53-lea sezon al Bundesligii. Competiția a început la data de 14 august 2015, iar ultimul meci a avut loc pe 14 mai 2016. Bayern München a devenit campioană, apărându-și titlul din sezonul trecut, câștigând astfel cel de-al 26-lea titlu de campioană. Bayern a devenit primul club din istoria Bundesligii, care câștigă campionatul patru ani consecutiv.

Echipe 

În total 18 echipe participă anul acesta în Bundesliga. Dintre acestea 16 echipe au rămas din sezonul trecut, iar celelalte două echipe au promovat din 2. Bundesliga. Cele două echipe sunt FC Ingolstadt și SV Darmstadt 98.

Stadioane și locații

Personal și sponsori

Schimbări de antrenori

Clasament 

|}

Rezultate

Baraj 
Echipa care a terminat pe locul al 16-lea în Bundesliga a întâlnit echipa de pe locul trei din 2. Bundesliga într-un braj tur-retur. Câștigătoare după cel două meciuri va juca în sezonul 2016-2017 în Bundesliga.

Statistici

Golgheter

Pase decisive

Hat-trickuri 

5 Jucătorul a marcat cinci goluri

Numărul de echipe după stat

Referințe

Legături externe 
 Site web oficial

Sezoane Bundesliga
2015 în fotbal
2016 în fotbal
2015 în Germania
2016 în Germania